

Plaatsnamen
 Beauharnois (Quebec), stad in Quebec
 Graafschap Beauharnois, voormalig graafschap in Quebec
 Centrale Beauharnois, waterkrachtcentrale bij de stad Beauharnois
 Beauharnois, provinciale kieskring in Québec
 Fort Beauharnois, door Fransen gesticht fort nabij Lake Pepin, in de Verenigde Staten
 Saint-Étienne-de-Beauharnois, landbouwgemeente in Québec

Personen
 Markies de Beauharnois, gouverneur van Nieuw-Frankrijk van 1726 tot 1746
Zie ook Beauharnais (recentere spelling van dezelfde naam)

Andere
 Beauharnoisschandaal, politiek-financieel schandaal met betrekking tot de bouw van de centrale van Beauharnois